US Open 2022 – ostatni, czwarty w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbywał się w dniach 29 sierpnia–11 września, tradycyjnie na twardych kortach nowojorskiego USTA Billie Jean King National Tennis Center. Była to 142. edycja rozgrywek. Pula nagród wynosiła 60,1 mln dolarów amerykańskich.

Obrońcami tytułów w grze singlowej byli Daniił Miedwiediew oraz Emma Raducanu.

W grze pojedynczej mężczyzn Carlos Alcaraz pokonał w finale 6:4, 2:6, 7:6(1), 6:3 Caspera Ruuda. Dzięki triumfowi w zawodach awansował na pozycję lidera rankingu singlowego ATP, stając się najmłodszą osobą, która tego dokonała. W grze pojedynczej kobiet Iga Świątek triumfowała nad Uns Dżabir, uzyskując w meczu finałowym wynik 6:2, 7:6(5). W deblu mężczyzn tytuł sprzed roku obronili Rajeev Ram i Joe Salisbury, którzy triumfowali w finale 7:6(4), 7:5 nad parą Wesley Koolhof–Neal Skupski. W grze podwójnej kobiet zwyciężyły Barbora Krejčíková i Kateřina Siniaková, które w finale pokonały Catherine McNally i Taylor Townsend 3:6, 7:5, 6:1. W grze mieszanej Storm Sanders oraz John Peers pokonali w meczu o mistrzostwo Kirsten Flipkens wraz z Édouardem Rogerem-Vasselinem 4:6, 6:4, 10–7.

Martín Landaluce zwyciężył w finale rozgrywek singlowych chłopców z Gilles’em Arnaudem Baillym 7:6(3), 5:7, 6:2. W rozrywkach dziewcząt w ostatnim meczu Alex Eala pokonała Lucie Havlíčkovą 6:2, 6:4. Ozan Baris i Nishesh Basavareddy wygrali 6:1, 6:1 z Dylanem Dietrichem i  Juanem Carlosem Prado Ángelo w finale gry podwójnej chłopców. W pojedynku o mistrzostwo w grze podwójnej dziewcząt Lucie Havlíčková i Diana Sznajdier pokonały Carolinę Kuhl i Ellę Seidel 6:3, 6:2. 

Alfie Hewett poprzez pokonanie Shingo Kuniedy 7:6(2), 6:1 został mistrzem w grze pojedynczej mężczyzn na wózkach. Diede de Groot zwyciężyła w grze pojedynczej kobiet na wózkach, pokonując w finale Yui Kamiji 3:6, 6:1, 6:1. Triumfatorem zawodów singlowych na quadach został Niels Vink, który pokonał Sama Schrödera 7:5, 6:3. W deblu na wózkach mistrzami zostali Martin de la Puente oraz Nicolas Peifer, którzy w ostatnim meczu pokonali Alfiego Hewetta i Gordona Reida 4:6, 7:5, 10–6. W grze podwójnej kobiet na wózkach triumfowały Diede de Groot i Aniek van Koot dzięki wygranej 6:2, 6:2 odniesionej nad Yui Kamiji i Kgothatso Montjane. W grze podwójnej na quadach zwycięstwo odnieśli Sam Schröder wraz z Nielsem Vinkem, którzy w pojedynku o mistrzostwo pokonali Roberta Shawa i Davida Wagnera 6:1, 6:2.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Turnieje zawodników na wózkach

Gra pojedyncza mężczyzn na wózkach

Gra pojedyncza kobiet na wózkach

Gra podwójna mężczyzn na wózkach

Gra podwójna kobiet na wózkach

Gra pojedyncza na quadach

Gra podwójna na quadach

Rezygnacje 
Z udziału w zawodach zrezygnowali następujący zawodnicy oraz zawodniczki:

Dzikie karty 
Amerykańska federacja tenisowa przyznała dzikie karty zawodnikom, którzy nie uzyskali bezpośredniego awansu do turnieju głównego.

Gra mieszana
  Alycia Parks /  Christopher Eubanks
  Catherine McNally /  William Blumberg
  Catherine Harrison /  Robert Galloway
  Bernarda Pera /  Jackson Withrow
  Robin Montgomery /  Nicholas Monroe
  Jaeda Daniel /  Richard Ciamarra
  Madison Keys /  Bjorn Fratangelo
  Louisa Chirico /  Bradley Klahn

Kwalifikanci 
Zawodnikom z miejsc niezapewniających bezpośredniego udziału w turnieju przysługuje prawo startu w kwalifikacjach, zarówno w singlu kobiet, jak i mężczyzn.

Szczęśliwi przegrani 
Zawodnicy, którzy przegrali w fazie kwalifikacyjnej, mogli wystąpić w turnieju jako szczęśliwi przegrani.

Obrońcy tytułów 
Tabela prezentuje obrońców tytułu oraz mistrzów z roku 2022.

Porażki rozstawionych 
Poniższe tabele prezentują porażki zawodników z rozstawieniem z podziałem na dzień zawodów, datę i rundę, w której tenisista odpadł.

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Przypisy

Bibliografia 
 
 

US Open 2022